Río Urubamba steht für folgende Flüsse in Peru:
 Río Urubamba, rechter Quellfluss des Río Ucayali, siehe Urubamba
 Río Urubamba (Río Cachi), linker Nebenfluss des Río Cachi in der Region Huancavelica
 Río Urubamba (Río Caracha), rechter Nebenfluss des Río Caracha in der Region Ayacucho